Thabo Mngomeni (Cidade do Cabo, 24 de junho de 1969) é um ex-futebolista profissional sul-africano, meia aposentado.

Carreira 
Thabo Mngomeni representou o elenco da Seleção Sul-Africana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2000 e 2002 e na Copa do Mundo de 2002.

Títulos

África do Sul 
 Copa das Nações Africanas 2000: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais da Cidade do Cabo
Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do Cape Town Spurs Football Club
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Hellenic Football Club